868 км, 868-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 868 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код  509245. 
 868 км  — закрытый остановочный пункт, Северная железная дорога (Архангельская область). Код  294014.